La Stella ima više značenja:
 La Stella, Cuneo
 La Stella, Firenze
 La Stella, Venezia